Busklärkor (Mirafra) är det största släktet i familjen lärkor inom ordningen tättingar. Arterna förekommer framför allt förekommer i Afrika söder om Sahara men också i södra Asien österut till Australien. Det råder inte konsensus vare sig om artgränser och vilka arter som bör inkluderas i släktet. Nedanstående lista med 24 arter följer de båda internationella auktoriteterna Clements et al och International Ornithological Congress, med kommentarer om avvikelser:
 Kastanjettlärka (M. fasciolata)
 Klapplärka (M. apiata)
 Rödvingad lärka (M. hypermetra)
 Rödnackad lärka (M. africana)
 Silolärka (M. sharpii) 
 Kanellärka (M. rufocinnamomea)
 Angolalärka (M. angolensis)
 Williamslärka (M. williamsi)
 Monoton lärka (M. passerina)
 Härmlärka (M. cheniana)
 Drillärka (M. javanica)
 Sångbusklärka (M. [j.] cantillans) – behandlas av BirdLife Sverige som en egen art
 Burmalärka (M. microptera)
 Bengallärka (M. assamica)
 Indokinesisk lärka (M. erythrocephala)
 Indisk lärka (M. erythroptera)
 Jerdonlärka (M. affinis)
 Ogadenlärka (M. gilletti) – placeras av vissa istället i Calendulauda
 Rostlärka (M. rufa) – placeras av vissa istället i Calendulauda
 Halsbandslärka (M. collaris)
 Ashlärka (M. ashi) – behandlas av vissa som underart till somalica
 Somalialärka (M. somalica)
 Vissellärka (M. pulpa)
 Kordofanlärka (M. cordofanica)
 Vitstjärtad lärka (M. albicauda)

Madagaskarfinklärka (Eremopterix hova) fördes tidigare till Mirafra. Även arterna i släktet Heteromirafra placerades tidigare här.

Referenser

Externa länkar

Lärkor